Macedo es un apellido y puede referirse a:

Lugares 
 Estación Macedo, estación ferroviaria en el paraje homónimo del partido de General Madariaga, Provincia de Buenos Aires.
 Macedo de Cavaleiros, ciudad portuguesa, perteneciente al Distrito de Braganza, región Norte.
 Macedo do Mato, freguesia portuguesa del municipio de Braganza.
 Dom Macedo Costa, municipio brasileño del estado de Bahía.

Personas 
 Amaro Macedo, botánico brasileño.
 Cololo Macedo (Luis Beltrán Macedo), cantante de folclore argentino catamarqueño.
 Diogo de Macedo, escultor y museólogo portugués.
 Isabel Macedo, actriz argentina.
 Luis de Llano Macedo, productor mexicano de televisión.
 Edir Macedo, telepredicador , empresario y religioso brasileño.
 Evaristo Macedo, futbolista brasileño de los años 50' y 60'.
 Lucho Macedo, músico, compositor y arreglista de salsa peruano.
 Pablo Macedo, abogado mexicano.
 Macedo Magno Novaes, futbolista brasileño.
 Míchel Macedo, futbolista brasileño.
 Miguel Macedo, abogado y político portugués.
 Miguel S. Macedo, abogado mexicano.
 Rita Macedo (María de la Concepción Macedo Guzmán), actriz mexicana.
 Luciana Macedo, modelo y actriz argentina.